Neospondylis är ett släkte av skalbaggar. Neospondylis ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Neospondylis